Saint-Nizier (nach dem heiligen Nicetius von Lyon) ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Nizier-d’Azergues, Rhône
 Saint-Nizier-de-Fornas, Loire
 Saint-Nizier-du-Moucherotte, Isère
 Saint-Nizier-le-Bouchoux, Ain
 Saint-Nizier-le-Désert, Ain
 Saint-Nizier-sous-Charlieu, Loire
 Saint-Nizier-sur-Arroux, Saône-et-Loire

Eine bekannte Kirche steht in Lyon:
 Église Saint-Nizier (Lyon)